Список найбільших серій перемог у боксі!

У цьому списку представлено 10 боксерів з максимальною серією перемог з різними ваговими категоріями.

Див. також 
 Рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії

Списки спортсменів
Чемпіони з боксу